Sergei Syrzow ist der Name folgender Personen:

* Sergei Alexandrowitsch Syrzow (* 1966), russischer Gewichtheber
 Sergei Iwanowitsch Syrzow (1893–1937), russischer Revolutionär